Стодульці:
 Стодульці — село в Україні, Вінницька область
 Стодульці — зупинний пункт Південно-Західної залізниці